In der Spielzeit 1996/1997 der Streethockey-Nationalliga A (NLA) sicherte sich der SHC Berner Oberland zum ersten Mal in der Geschichte den Meistertitel. Nach der Qualifikation wurden die beiden Teilnehmer am Play-Off-Final in einer Zwischenrunde ermittelt. Sportliche Absteiger waren der SHC Scheuren und der SHC Nidau. Aufsteiger waren der SHC Bettlach, der SHC Gäu Bandits Hägendorf sowie der SHC Alchenflüh.

Qualifikation 
Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Zwischenrunde 

Abkürzungen: S = Siege, U = Unentschieden N = Niederlagen,

Play-Off-Final 

Streethockeywettbewerb
Sportveranstaltung in der Schweiz